Franz Goerlich oder Franz Görlich ist der Name folgender Personen:

* Franz Goerlich (Verleger) (1839–1908), deutscher Buchhändler und Verleger 
 Franz K. Goerlich (Franz Karl Max Adolf Goerlich; 1922–2016), deutscher Geologe und Paläontologe 
 Franz Xaver Görlich (1801–1881), deutscher Geistlicher, Pädagoge, Chronist und Biograf